Trout Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Trout Lake Township (Michigan)
 Trout Lake Township (Minnesota)